Ниже приведён список эпизодов телесериала «Шпионка».

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (2001—2002)

Сезон 2 (2002—2003)

Сезон 3 (2003—2004)

Сезон 4 (2005)

Сезон 5 (2005—2006)

Примечания

Ссылки 
 

Шпионка